Ке́лли Джонс ():
  (род. 1962) — американский художник, работающий в жанре комикса, лауреат премии Inkpot.
 Джонс, Келли (род. 1964) — американский теннисист и тренер, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
 Джонс, Келли (род. 1974) — валлийский певец, солист группы Stereophonics.